On the Level — восьмий студійний альбом британського рок-гурту Status Quo, який був випущений 21 лютого 1975 року.

Список композицій 
 Little Lady - 3:03
 Most of the Time - 3:22
 I Saw the Light - 3:40
 Over and Done - 3:55
 Nightride - 3:54
 Down Down - 5:25
 Broken Man - 4:14
 What to Do - 3:07
 Where I Am - 2:45
 Bye Bye Johnny - 5:21

Учасники запису 
 Френсіс Россі - вокал, гітара
 Рік Парфітт - вокал, гітара
 Алан Ланкастер - бас-гітара
 Джон Колен - ударні

Джерела 
 On the Level  Allmusic
 On the Level  Last.fm

Альбоми Status Quo
Англомовні музичні альбоми
Лютий 1975